Бемар (Běmar) — лужицкая фамилия. Известные носители:

 Бемар, Эрнст Иммануэль — лютеранский священнослужитель
 Бемар, Ян (1671—1742) — лютеранский священнослужитель и переводчик Библии.
 Бемар, Ян Готхельф (1704—1747) — лютеранский священнослужитель и лужицкий писатель.
 Бемар, Ян Готтрау (1710—1779) — лютеранский священнослужитель и лужицкий писатель.
 Бемар, Ян Готхольд (1706—1783) — лютеранский священнослужитель и лужицкий писатель